10 Armia (ZSRR)
 10 Armia (RFSRR)
 10 Armia (Imperium Rosyjskie)
 10 Armia (III Rzesza)
 10 Armia (austro-węgierska)